Les Masters de Shanghai de snooker 2014  sont un tournoi de snooker annuel se déroulant en Chine. Cette compétition fait partie de la catégorie ranking (comptant pour le classement mondial). Elle s'est déroulée du 8 au  au stade couvert de Shanghai.

Le joueur Anglais Stuart Bingham remporte son deuxième titre majeur en s'imposant en finale contre le Nord-irlandais Mark Allen. Le break maximum a été réalisé par Barry Hawkins avec un score de 144 points.

Dotation

Wild cards

Tableau

Références

Liens externes 

Masters de Shanghai de snooker
Snooker en 2014
Sport en Chine en 2014
Sport en septembre 2014